John Ely ist der Name folgender Personen:

* John Ely (Politiker, 1774) (1774–1849), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John Ely (Politiker, 1919) (1919–2007), US-amerikanischer Politiker (Iowa)
 John Ely (Baseballspieler) (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Hart Ely (1938–2003), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler